Добродомов:
 Добродомов, Григорий Сергеевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Добродомов, Дмитрий Евгеньевич (род. 1977) — украинский политик, народный депутат Украины 8-го созыва.
  (1984—2014) — украинский доброволец, боец полка «Азов», погиб во время противостояния в Мариуполе.
 Добродомов, Игорь Георгиевич (1935—2022) — советский и российский лингвист.